The Thrill of It All — второй студийный альбом английского певца Сэма Смита, изданный 3 ноября 2017 года на лейбле Capitol Records.

История 
Смит анонсировал выход своего нового студийного альбома «The Thrill of It All» 6 октября 2017 года через свой аккаунт в Твиттере. Он стал вторым полным альбомом после дебютного и успешного альбома In the Lonely Hour (2014), который был продан в количестве 12 млн копий в мире.

The Thrill of It All возглавил британский чарт UK Albums Chart в первую неделю релиза с тиражом 97,328 комбинированных единиц (включая 83,637 продаж и 13,691 эквивалентных стрим-продаж), дав Смиту его второй чарттоппер в Великобритании, после его дебютного успешного альбома In the Lonely Hour (2014). В Австралии диск дебютировал на позиции № 2 в ARIA Albums Chart, как и его предыдущий альбом In the Lonely Hour. Он также дебютировал на позиции № 1 в Ирландии и Шотландии.

Альбом возглавил американский хит-парад Billboard 200 с тиражом 237,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 185,000 истинных продаж, став первым для Смита чарттоппером в США. Он также стал его первым диском на позиции № 1 в Канаде (Canadian Albums Chart), с дебютным тиражом 16,000 единиц, включая 9,500 копий.

Отзывы 
The Thrill of It All получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. На Metacritic альбом получил 72 из 100 баллов на основе 14 рецензий. Среди восторженных рецензий: The Daily Telegraph, The Independent, Rolling Stone, NME, AllMusic. Смешанные и негативные отзывов дали журналисты таких изданий, как The Guardian и The Observer.

Итоговые списки лучших

Синглы 
Трек «Too Good at Goodbyes» вышел 8 сентября 2017 года в качестве лид-сингла с альбома и достиг первого места в британском чарте UK Singles Chart и № 5 в США (Billboard Hot 100).

«One Last Song» вышел на британском радио 3 ноября 2017 года в день релиза альбома в качестве его второго сингла.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Поп-альбомы
Альбомы Великобритании
Сэм Смит
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы Сэма Смита